Morbid Visions (на български език: Мрачни видения) е дебютен студиен албум на бразилската хевиметъл група Sepultura от 1986 година. Докато по-късните албуми на групата ще са политически насочени, Morbid Visions (заедно с Bestial Devastation EP) е на сатанинска тематика. Много от текстовете са вдъхновени от Venom и Celtic Frost. Понеже членовете на групата не могат да пишат на английски, Макс Кавалера превежда всичко дума по дума. Това си личи по демото The Past Reborns the Storms.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Пауло Джуниър – бас
 Жайро Гедз – китара

Песни

Оригинална версия

1991 
През 1991 година албумът е преиздаден от Roadrunner Records, като е включено и EP-то Bestial Devastation:
 Morbid Visions
 Mayhem
 Troops of Doom
 War
 Crucifixion
 Show Me the Wrath
 Funeral Rites
 Empire of the Damned
 The Curse
 Bestial Devastation
 Antichrist
 Necromancer
 Warriors Of Death

1997 
През 1997 година албумът отново е преиздаден в златен диск, като е ремастериран и са добавени още две бонус парчета:
 Morbid Visions
 Mayhem
 Troops of Doom
 War
 Crucifixion
 Show Me the Wrath
 Funeral Rites
 Empire of the Damned
 The Curse
 Bestial Devastation
 Antichrist
 Necromancer
 Warriors Of Death
 Necromancer (Demo Version) – бонус
 Anticop (Live) – бонус

Музикални албуми от 1986 година
Албуми на Сепултура
Дебютни албуми